

Persone
Cathy Couturier – calciatrice francese
Jean Couturier – cestista francese
Paul Couturier – presbitero francese
Vincent Couturier – schermidore canadese

Altro
5439 Couturier – asteroide